Лупозеро:
 Лупозеро (Виноградский район) — озеро в Виноградовском районе Архангельской области
 Лупозеро (Приморский район) — озеро в Приморском районе Архангельской области